Totem – odtwarzacz multimediów
 Totem – polski zespół grający metal
 totem – termin psychologiczny
 totem – termin religijny
 totem – termin z dziedziny reklamy
 Totem – skały w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Olkuskiej
 Totem – album zespołu muzycznego Soulfly